Le nom d'École supérieure polytechnique peut désigner :

 l'École supérieure polytechnique de Dakar, au Sénégal ;
 l'École polytechnique de Thiès, au Sénégal, à l'origine centre de Thiès de l'ÉSP de Dakar, désormais rattachée à l'Université de Thiès ;
 l'École supérieure polytechnique de Nouakchott, en Mauritanie ;
 l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, de l'Université d'Antananarivo, à Madagascar.

voir aussi 
 l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, au Cameroun.

Études d'ingénieurs